Мария Ивановна Ершова (1937 — ?) — оператор машинного доения колхоза «Заря коммунизма» Каменского района Ростовской области. Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родилась в 1937 году. Работала оператором машинного доения колхоза «Заря коммунизма» Каменского района Ростовской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года награждена орденом Трудовой Славы 3-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награждена орденом Трудовой Славы 2-й степени.

Указом Президента СССР от 27 августа 1990 года за самоотверженный высокопроизводительный труд, большие успехи, достигнутые во всесоюзном соцсоревновании, долголетнюю безупречную работу в одном хозяйстве Ершова Мария Ивановна награждена орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

Награды и звания 
Награждена орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Трудовой Славы/Е

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: биобиблиографический справочник. — Ростов-на-Дону, 2008.
 Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.
 Человек славен трудом. - Москва, 2012

Ссылки 

Персоналии:Каменский район (Ростовская область)
Колхозники СССР